Sušak može znaćiti:

 Sušak, naselje koji je od 1948. istočni dio grada Rijeke
 Sušak (Ilirska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Ilirskoj Bistrici, Slovenija
Sušak centar, MO Grada Rijeke